ФК АИК () је шведски фудбалски клуб из Солне, дела Стокхолма. AIK је скраћеница за Allmänna Idrottsklubben, што у преводу значи Општи спортски клуб.

Трофеји 
 Првенство Шведске : 11
 1900, 1901, 1911, 1914, 1916, 1923, 1932, 1937, 1992, 1998, 2009
 Куп Шведске : 8
 1949, 1950, 1975, 1985, 1996, 1997, 1999, 2009
 Суперкуп Шведске : 1
 2010

Стадион 

АИК своје домаће утакмице игра на стадиону Росунда, на ком такође игра и репрезентација Шведске. На овом стадиону се играло финале Светског првенства 1958. између Шведске и Бразила.

Након завршетка сезоне стадион Росунда ће бити срушен, након чега ће АИК и шведска репрезентација играти на новоизграђеном стадиону Френдс арена.

АИК у европским такмичењима

Спољашње везе 
 Званични сајт клуба

А
А